Muszka – przyrząd celowniczy stosowany w broni palnej
 Muszka – radziecki pies-astronauta
 Muszka – element garderoby
 Muszka – wabik wędkarski
 Muszka owocowa – owad